Huta Tinggi (Puncak Sorik Marapi), een plaats in Indonesië
Huta Tinggi (Parmonangan), een plaats in Indonesië
Huta Tinggi (Panyabungan Timur), een plaats in Indonesië